

Sigle 
 Federal Capital Territory, Abuja
 Forwarders Certificate of Transport

Codici 
 FCT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yakima Firing Center AAF (Stati Uniti)